Лас Фресас има више значења:

 Лас Фресас, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Фресас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Фресас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику